

Biert, commune française de l'Ariège

Biert, ancienne commune néerlandaise de la Hollande-Méridionale, aujourd'hui hameau de la commune de Bernisse

Homonymie de toponyme